Der Begriff Mittelstrecke wird verwendet zur Klassifizierung
der Raketenreichweite in der Militärtechnik, siehe Mittelstreckenraketen
der Reichweite von Flugzeugen, siehe Mittelstreckenflugzeug
von Wettkampfstrecken in der Leichtathletik, siehe Mittelstreckenlauf